Roscommon puede referirse a:
 Condado de Roscommon (Irlanda).
 Roscommon (Irlanda).
 Condado de Roscommon (Míchigan), Estados Unidos.
 Roscommon (Míchigan), villa ubicada en el condado homónimo de Estados Unidos.
 Municipio de Roscommon (Míchigan), municipio ubicado en el condado homónimo de Estados Unidos.